Amerikai Egyesült Államok
 White Plains (Calhoun megye, Alabama)
 White Plains (Chambers megye, Alabama)
 White Plains (Észak-Karolina)
 White Plains (Georgia)
 White Plains (Kentucky)
 White Plains (Maryland)
 White Plains (Nevada)
 White Plains (New York)